Stati Uniti d'America
 Murfreesboro – capoluogo della Contea di Pike, Arkansas
 Murfreesboro – città della Contea di Hertford, Carolina del Nord
 Murfreesboro – capoluogo della Contea di Rutherford, Tennessee